Селма може да се отнася за:

 Населени места
 Селма, Алабама;
 Селма, Калифорния;
 Селма, Северна Каролина;
 Селма, Тексас;

 Хора
 Селма Лагерльоф (1858-1940), шведска писателка;
 Селма Фрайберг (1918-1981), американски психоаналитик;
 Селма Ергеч (р. 1978), турска актриса и модел;

 Други
 Маршове от Селма до Монтгомъри;
 „Селма“, американски филм от 2014 година.